Batalla de Arques hace referencia a:

Batalla de Arques (1303), entre soldados de Francia e Ypres.
Batalla de Arques (1589), entre soldados del Ejército Real Francés y de la Santa Liga de París.